Алтин перекладається з тюркських мов як золото. Слово лягло в основу назви грошової одиниці алтин, багатьох географічних назв (напр. Алтайські гори), а також стало складовою частиною багатьох тюркських слів.

 Алтин  — монета, рівна трьом копійкам; 
 Алтин  — передбачувана єдина валюта країн Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) з 2015;

Річки  
 Алтин (притока Шиші) — річка в Росії, протікає в Пермському краї; 
 Алтин (впадає в затоку Озерної) — річка в Росії, протікає на Камчатці.

Див. також  
 Алтин Асир (значення);
 Алтин-Солокія — заказник в Башкортостані; 
 Алтин-толобас (книга) — роман Бориса Акуніна; 
 Алтин-хан — титул; 
 Алтин-Емель — національний парк в Казахстані.